God Save the Queen/Under Heavy Manners è il secondo album del chitarrista Robert Fripp, conosciuto per il suo lavoro con il gruppo progressive King Crimson, pubblicato nel 1980.

Tracce
Lato A
Red Two Scorers - 7:14
God Save the Queen - 10:15
1983 - 13:42
Under Heavy Manners - 5:16
The Zero of the Signified - 12:37

Formazione
Robert Fripp — Chitarra, tastiera, basso, percussioni

Note

Collegamenti esterni